Walter Noll kan syfta på:

*Walter Noll (kemist) (1907–1987) – tysk kemist
 Walter Noll (matematiker) (* 1925) – tysk-amerikansk matematiker